Svetovni pokal v smučarskih skokih 1997 je osemnajsta sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih.

Koledar tekem

Skupne uvrstitve

Posamično

Svetovni pokal v skokih

Svetovni pokal v poletih

Pokal narodov

Viri 
 

1997 v športu
1997